Saunderson ist der Name von

 Edward James Saunderson (1837–1906), irischer Politiker
 John Saunderson (* 1948), australischer Politiker
 Kevin Saunderson (* 1964), US-amerikanischer Produzent und DJ
 Nicholas Saunderson (1682–1739), englischer Mathematiker

Siehe auch:
 Sanderson